Chapel Island (Engeland), een eiland in Cumbria, Engeland
 Chapel Island (Newfoundland en Labrador), een eiland in Newfoundland en Labrador, Canada
 Chapel Island (Nova Scotia), een eiland in Nova Scotia, Canada
 Chapel Island, verouderde naam van Dongding, een eiland in Fujian, Taiwan